Castello hace referencia a varios artículos:
 La palabra italiana de origen etimológico igual a la española castillo, pero que se utiliza con distinto significado, especialmente en contextos históricos y urbanísticos (véase incastellamento y castel).

Organización territorial 
 Castello (San Marino), denominación con la que se conoce al municipio en la República de San Marino.

Localidades italianas 
 Castello (Venecia)
 Castello Cabiaglio
 Castello d'Argile
 Castello d'Agogna
 Castello del Matese
 Castello dell'Acqua 
 Castello di Annone
 Castello di Brianza
 Castello di Cisterna
 Castello di Godego
 Castello-di-Rostino
 Castello di Serravalle
 Castello-Molina di Fiemme
 Castello Roganzuolo
 Castello Tesino

 Aci Castello
 Alice Castello
 Belmonte Castello
 Cerreto Castello
 Città di Castello
 Diano Castello
 Fagnano Castello
 Laino Castello
 Monasterolo del Castello 
 Monte Castello di Vibio
 Oleggio Castello
 Torano Castello

Otros lugares 
 Playa de Castello, Asturias, España.
 Estación Ingeniero Castello, estación ferroviaria argentina.
 Aeropuerto Gobernador Edgardo Castello, Argentina.

Monumentos 
 Castello Sforzesco, en Milán.
 Castello Estense, en Ferrara.
 Castello della Magione, en Siena.

Batallas 
 Batalla de Monte Castello

Especies 
 Aeonium castello-paivae, planta tropical

Productos 
 Castello Blue, queso.

Personajes 
 Giovanni Battista Castello (Il Bergamasco), pintor italiano del .
 Felix Castello (o Castelo), pintor español del , nieto del anterior.
 Valerio Castello, pintor italiano del .
 Dario Castello, músico italiano del .
 Humberto de Alencar Castelo Branco, militar y político brasileño del .

No conviene confundir 
 Con tilde: Castelló es el nombre vernáculo de Castellón de la Plana y un apellido usual en España y América.